Nechako est un mot qui provient d'une langue amérindienne de Colombie-Britannique au Canada, faisant partie des langues athapascanes septentrionales, il signifie « grosse rivière ».

Ce mot peut être notamment rencontré dans les usages ci-dessous.

 La Nechako (en anglais Nechako River), une rivière (un des principaux affluents du Fraser) qui coule dans la province de Colombie-Britannique au Canada.
 Le réservoir Nechako (en anglais Nechako Reservoir), un lac de barrage créé au début des années 1950 lors de la construction du barrage Kenney Dam sur la rivière Nechako, au centre-ouest de la province de Colombie-Britannique au Canada.
 Le District régional de Bulkley-Nechako, situé dans le centre-nord de la province de Colombie Britannique au Canada, sur le plateau Intérieur.
 Le Nechako Country (ou Nechako), une région de Colombie-Britannique au nord du plateau Intérieur;
 L'aire protégée de Nechako Canyon, aire protégée de la Colombie-Britannique;
 La réserve écologique de Nechako River, réserve naturelle de la Colombie-Britannique.
 La refuge d'oiseaux de la rivière Nechako, réserve naturelle de la Colombie-Britannique.